Esta é uma lista de Turnês do grupo The Cheetah Girls, composto pelas cantoras e atrizes: Adrienne, Kiely e Sabrina.

Turnê "Cheetah-Licious Christmas" 
No inverno de 2005, As Cheetah Girls saíram em turnê com as musicas de seu cd,Cheetah-Licious Christmas.
78violet saíram em turnê junto com as Cheetah Girls para divulgarem o cd 'Into the Rush'.

A turnê tinha um cenário cheio de enfeites de natal e roupas inspiradas no inverno,mas uma música ("Christmas in Califórnia") tinha um clima mais tropical, enquanto cantavam essa música as Cheetah seguravam uma prancha de surfe com seus nomes.
Nessa turnê as The Cheetah Girls cantaram também as músicas do Soundtrack, Cinderella, Cheetah Sisters, e outras.

Setlist 

 Cheetah-licious Christmas
 Five More Days 'Til Christmas
 Marshmallow World
 Santa Claus Is Coming to Town
 Perfect Christmas
 Cinderella
 Shake a Tail Feather
 Christmas in California
 Together We Can
 Girl Power
 Cheetah Sisters
 No Ordinary Christmas
 All I Want for Christmas Is You
 The Simple Things
 This Christmas
 I Saw Mommy Kissing Santa Claus
 Last Christmas
 I Won't Say (I'm in Love)
Feliz Navidad

Datas dos shows 

Todos os show ocorreram em 2005,e todos foram aberto por 78violet

Turnê "The Party's Just Begun" 

Em agosto de 2006 as Cheetah Girls anunciaram sua nova turnê,que na época não tinha nome definido, a "The Pary's Just Begun Tour".
Em setembro de 2006 as Cheetah saíram em excurssão com a nova turnê,pra divulgar o filme The Cheetah Girls 2 e sua trilha sonora.

Hannah Montana, Vanessa Hudgens e Everlife abriram alguns shows da turnê,que também contou com Jordan Pruitt e T-Squad.

Em um show no Texas as Cheetah Girls bateram recorde de lotação do estádio Relliant,em 3 minutos de show mais de 80 mil ingressos foram vendidos,o recorde anterior era de Elvis Presley.

Nos shows elas cantaram todas as musicas dos Soundtrack,cantaram a música tema do "Galinho Chickenn Little" e do filme "Carros" e 3 músicas exclusivamente lançadas pra turnê:"Falling For You", "Girls Just Want to Have Fun" (com Miley Cyrus e Everlife) e "Cheetah-licious".

As Cheetah Girls foram as diretoras de ciração da turnê.
E em 10 de Julho de 2007 a turnê saiu em CD/DVD.

O álbum In Concert: The Party's Just Begun Tour trazia 12 sucessos ao vivo e 7 faixas de um concerto na Califórnia.

SetList 

"The Party's Just Begun"
"Shake a Tail Feather"
"Together We Can"
"Route 66"
"If I Never Knew You"
"Girls Just Wanna Have Fun" (featuring Miley Cyrus & Everlife)
"Cheetah-licious"
"Strut"
"I Won't Say (I'm in Love)"
"Falling For You"
"Cinderella"
"Dance With Me" (Sabrina's Solo Dance)
"Step Up"
"Girl Power"
"Cheetah Sisters"
"Cheetah-licious Christmas"
"Amigas Cheetahs"

Datas dos Shows

Turnê One World 

Turnê de divulgação do filme The Cheetah Girls: One World e sua trilha sonora.

Os concertos simulam uma viagem de avião em volta do mundo e tem referências a países como Espanha, Índia, França, China, Estados Unidos e inclusive Brasil.

SetList 

Introdução

"Cheetah Love"
"So Bring It On"
"Dig a Little Deeper"

Espanha e França

"Feels Like Love"
"Strut
"Strut" (Fashion Show Interlude)
"Cinderella " (Ballad Version)
"What If" (Adrienne's Solo Song)

Japão

"Girl Power"
"Break Out This Box"
"Dance Me If You Can"
No Place Like Us"

Brasil

"The Party's Just Begun"
"Crazy On The Dance Floor" ''(Sabrina's Solo Dance)
"Fuego "
"Homesick"

USA

Comander Kiely (Kiely's Solo Moment)
"Shake a Tail Feather"
Route 66

Final

"One World"

Datas Dos Shows

Live in Madrid 
The Cheetah Girls: Live In Madrid foi um especial da Disney em Madrid na Espanha, onde as Cheetah girls tiveram cinco performances para seus fãs. O show esta disponível para download digital e também em videos do youtube.

Músicas do show

 The Party's Just Begun
 Fuego
 Amigas Cheetahs
 Dance Me If You Can
 One World

Cheetah Girls